MFN2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 757 амінокислот, а молекулярна маса — 86 402.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, відповідь на порушення конформації білку, автофагія. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, зовнішній мембрані мітохондрій.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки